WrestleMania IV was een pay-per-viewevenement in het professioneel worstelen dat geproduceerd werd door de World Wrestling Federation (WWF). Dit evenement was de 4de editie van WrestleMania en vond plaats in het Historic Atlantic City Convention Hall in Atlantic City (New Jersey) op 27 maart 1988.

Resultaten

Toernooi

Externe links 
  WrestleMania IV op Online World of Wrestling
  WrestleMania IV op WWE

WrestleMania
Professioneel worstelen in 1988